Příjmení Rybář (Rybářová) nosí více významných osobností:

 Inka Rybářová (* 1965) – česká spisovatelka
 Jan Rybář – více různých osob (rozcestník)
 Jana Rybářová (1936–1957) – česká herečka
 Jaroslav Rybář (* 1942) – český hudební skladatel a hudební režisér
 Jiří Rybář (* 1945) – český bubeník, zpěvák a podnikatel
 Miroslav Rybář (1924–1970) – český konstruktér zbraní
 Ondřej Rybář (* 1978) – český ředitel českých biatlonistů
 Otokar Rybář (1865–1927) – slovinský politik a jugoslávský diplomat
 Peter Rybár (* 1969) – slovenský fotbalista
 Petr Rybář (* 1945) – zakladatel Plzeňské banky, politik a starosta plzeňské jednoty Orla
 Wernher Rybář – lokátor města (Havlíčkův) Brod ve 13. stol.

Podobné příjmení 
 Rybár

Externí odkazy 
 

Česká příjmení